Супаул:

 Супаул — город в индийском штате Бихар.
 Супаул — округ в индийском штате Бихар.